Faza eliminatorie a Campionatului European de Fotbal 2012 este programată să înceapă pe 21 iunie 2012 și se va sfârși pe 1 iulie 2012 cu finala din Kiev. După finalizarea fazei grupelor pe 19 iunie 2012, opt echipe s-au calificat în sferturile de finală (câte două din fiecare grupă), care se vor juca între 21 și 24 iunie 2012. Gazdele,  și , nu s-au calificat în sferturile de finală, fiind a treia oară în istoria Campionatului European când gazdele nu trec de faza grupelor; la Euro 2000,  a fost eliminată după faza grupelor, iar la Euro 2008  și  au ieșit de asemenea din competiție după faza grupelor.

Echipe calificate

Clasificare

Sferturi de finală

Cehia v Portugalia

Germania v Grecia

Spania v Franța

Anglia v Italia

Semifinale

Portugalia v Spania

Germania v Italia

Finala

Referințe 

 Etapa eliminatoare